Universitat de Halle (del seu nom oficial en alemany Martin-Luther-Universität), universitat pública amb seu a Halle (Alemanya)
 Mid-life update, actualització per a millorar les prestacions d'un avió